

Сперджен — місто, штат Індіана
 Сперджен — переписна місцевість, штат Теннессі